Сергей Болотин:
 Болотин, Сергей Васильевич (1912—1994) — русский и советский трубач, композитор и педагог.
 Болотин, Сергей Владимирович (род. 1954) — российский математик, специалист в области теории динамических систем, член-корреспондент РАН (2016).